Lommetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommetjärnen (Starrkärrs socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (2,1 ha)
Stora Lommetjärnen (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Lilla Lommetjärnen, sjö i Munkedals kommun, 
Lommetjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Stora Lommetjärnen, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (2,2 ha)
Stora Lommetjärnet (Mo socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Lommetjärnet (Bäcke socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Lommetjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Lommetjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Lommetjärnet (Håbols socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Lommetjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Lommetjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (0,6 ha)

Se även
Lomtjärn
Lommatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn